Hesperinus är ett släkte av tvåvingar. Hesperinus ingår i familjen Hesperinidae. 

Hesperinus är enda släktet i familjen Hesperinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Hesperinus